São José puede referirse a:

Divisiones administrativas

Brasil 
 São José, municipio de Santa Catarina.
 São José do Alegre, municipio de Minas Gerais.
 São José dos Ausentes, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José da Barra, municipio de Minas Gerais.
 São José do Barreiro, municipio de São Paulo.
 São José dos Basílios, municipio de Maranhão.
 São José da Bela Vista, municipio de São Paulo.
 São José do Belmonte, municipio de Pernambuco.
 São José da Boa Vista, municipio de Paraná.
 São José do Bonfim, municipio de Paraíba.
 São José do Brejo do Cruz, municipio de Paraíba.
 São José de Caiana, municipio de Paraíba.
 São José do Calçado, municipio de Espírito Santo.
 São José do Campestre, municipio de Rio Grande do Norte.
 São José dos Campos, municipio de São Paulo.
 São José do Cedro, municipio de Santa Catarina.
 São José do Cerrito, municipio de Santa Catarina.
 São José dos Cordeiros, municipio de Paraíba.
 São José da Coroa Grande, municipio de Pernambuco.
 São José do Divino, municipio de Minas Gerais.
 São José do Divino, municipio de Piauí.
 São José do Egito, municipio de Pernambuco.
 São José de Espinharas, municipio de Paraíba.
 São José do Goiabal, municipio de Minas Gerais.
 São José do Herval, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José do Hortêncio, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José do Inhacorá, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José do Jacuípe, municipio de Bahia.
 São José do Jacuri, municipio de Minas Gerais.
 São José da Lagoa Tapada, municipio de Paraíba.
 São José da Laje, municipio de Alagoas.
 São José da Lapa, municipio de Minas Gerais.
 São José do Mantimento, municipio de Minas Gerais.
 São José de Mipibu, municipio nde Rio Grande do Norte.
 São José das Missões, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José do Norte, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José do Ouro, municipio de Rio Grande do Sul.
 São José das Palmeiras, municipio de Paraná.
 São José do Peixe, municipio de Piauí.
 São José do Piauí, municipio de Piauí.
 São José dos Pinhais, municipio de Paraná.
 São José de Piranhas, municipio de Paraíba.
 São José do Povo, municipio de Mato Grosso.
 São José de Princesa, municipio de Paraíba.
 São José dos Quatro Marcos, municipio de Mato Grosso.
 São José dos Ramos, municipio de Paraíba.
 São José de Ribamar, municipio de Maranhão.
 São José do Rio Claro, municipio de Mato Grosso.
 São José do Rio Pardo, municipio de São Paulo.
 São José do Rio Preto, municipio de São Paulo.
 São José do Sabugi, municipio de Paraíba.
 São José da Safira, municipio de Minas Gerais.
 São José do Seridó, municipio de Rio Grande do Norte.
 São José da Tapera, municipio de Alagoas.
 São José de Ubá, municipio de Río de Janeiro.
 São José do Vale do Rio Preto, municipio de Río de Janeiro.
 São José da Varginha, municipio de Minas Gerais.
 São José da Vitória, municipio de Bahia.
 São José do Xingu, municipio de Mato Grosso.

Portugal 
 São José, freguesia de Lisboa.
 São José, freguesia de Ponta Delgada.
 São José, freguesia de Viseu.
 São José de Lamarosa, freguesia de Coruche.
 São José de São Lázaro, freguesia de Braga.

Geografía

Brasil 
 São José, río en São Paulo.